В список включены храмы всех религий и конфессий (как действующие, так и несохранившиеся), находящиеся на территории города Петрозаводска в его современных границах. Список составлен с разбивкой расположения храмов по районам Петрозаводска.

Православные храмы Петрозаводской и Карельской епархии

Голиковка 
 Кафедральный собор во имя святого благоверного великого князя Александра Невского — расположен на проспекте Александра Невского, 32. Церковь построена в 1826—1832 годах на пожертвования мастеровых Александровского завода, служителей и императора Александра I по проекту архитектора Александра Ивановича Постникова под руководством Пьетро Карло Мадерни. Храм освящён первым епископом Олонецким и Петрозаводским Игнатием (Семёновым) 27 января 1832 года. В 1929 году по решению Петрозаводского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов заводская церковь была закрыта и передана краеведческому музею. В 1991 году храм возвращён Петрозаводской епархии. Вновь освящён 3 июня 2000 года Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.
 Домовая часовня во имя святой блаженной Ксении Петербургской — расположена в здании Республиканского перинатального центра — родительного дома № 2 на улице Льва Толстого, 36. Открыта и освящена 19 января 2001 года архиепископом Петрозаводским и Карельским Мануилом.. После переезда роддома в 2020 г. была открыта часовня в честь Иконы Божьей Матери "Всецарица" в республиканском центре паллиативной помощи.

Древлянка 
 Храм во имя святого великомученика Пантелеимона — расположен на Сыктывкарской улице, 34. Церковь построена в 2005—2010 годах, освящена 30 мая 2010 года архиепископом Петрозаводским и Карельским Мануилом.

Зарека 
 Собор во имя Воздвиженья Честного и Животворящего Креста Господня — расположен на Волховской улице, 1. Церковь построена в 1848—1852 годах по благословению архиепископа Венедикта (Григоровича) на средства горожан. Строительством храма руководил архитектор Василий Тухтаров. Собор освящён 29 декабря 1852 года архиепископом Олонецким и Петрозаводским Аркадием (Фёдоровым). Церковь ненадолго закрывалась в 1941 году.
 Домовая церковь во имя иконы Пресвятой Богородицы «Иверская» — расположена в бывшем здании Епархиального управления на улице «Правды», 5. Церковь открыта в 2013 году.
 Крестильный храм-часовня в честь преподобного Елисея Сумского — освящён митрополитом Константином 13 сентября 2020 года
 Часовня в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" — у пожарно-спасательной части №1. Освящена 17 сентября 2020 г..

Ключевая 
 Часовня во имя Святого Александра Свирского — располагалась в местечке 12 ключей на Вытегорской дороге (ныне — Гвардейская улица). Часовня построена в 1910 году. В первой половине XX века разрушена.

Кукковка 
 Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Знамение» — расположен на Вытегорском шоссе, 4. Церковь построена в 2013 году, освящена 24 ноября 2013 года наместником Палеостровскго Рождественского монастыря игуменом Иоанном (Зюзиным).
 Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы «Казанская» — расположен на улице Ровио. Строительство начато в 2012 году, в настоящее время не завершено.
 Часовня во имя Святых Апостолов Петра и Павла — расположена на Вытегорском шоссе, 2А. Часовня построена в 1997—1998 годах по проекту архитектора Николая Куспака на месте утраченной в 1930-е годы каменной часовни в честь Животворящего Креста Господня (1879 год). 16 августа 1998 года часовня освящена архиепископом Петрозаводским и Карельским Мануилом.

Курган 
 Домовая часовня во имя преподобного Серафима Саровского — расположена в Доме-интернате для ветеранов на Комсомольском проспекте, 4А. Часовня открыта в 2000-х годах.

Никольский остров 
 Часовня во имя Святителя Николая Чудотворца — располагалась на Никольском острове. Проект на постройку был утверждён в 1897 году. Сгорела в 1930-х годах от удара молнии.

Перевалка 
 Часовня во имя Ахтырской иконы Божией Матери — расположена на улице Пирогова на территории больничного городка Республиканской больницы имени В. А. Баранова. Часовня пстроена в 2000 году, освящена 20 октября 2000 года Архиепископом Петрозаводским и Карельским Мануилом.
 Домовая часовня во имя преподобного Серафима Саровского — расположена в здании Детской республиканской больницы на Парковой улице, 58. Открыта и освящена 25 декабря 2012 года наместником Собора во имя Воздвиженья Честного и Животворящего Креста Господня протоиереем Олегом Скляровым.
 Часовня иконы Божией Матери «Живоносный источник» - открыта 30 марта 2022 г. в помещении республиканского онкоцентра.

Пески 
 Часовня во имя святого Георгия Победоносца — расположена на Соломенском шоссе на территории кладбища «Пески». Часовня построена в 2005 году, освящена 10 мая 2005 года настоятелем Кафедрального собора во имя святого благоверного великого князя Александра Невского протоиереем Иоанном Тереняком.

Птицефабрика 
 Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы «Владимирская» — расположен в посёлке Птицефабрика. Строительство начато в 2011 году, в настоящее время не завершено.
 Храм во имя преподобного Ионы Яшезерского — расположен в посёлке Птицефабрика на территории исправительной колонии № 9. Церковь построена в 2005 году, освящена 8 сентября 2005 года архиепископом Петрозаводским и Карельским Мануилом.

Соломенное 
 Церковь во имя Сретения Господня — расположена на Ялгубском шоссе, 1А. Церковь построена в 1775—1781 годах. В 1931 году закрыта, здание неоднократно перестраивалось и передавалось под различные организации — склад, общежитие, начальную школу № 13, сауну, спортзал, магазин. В 1996 году здание возвращено верующим, по проекту архитектора Владислава Куспака, инженера Ф. Ефремова начата реконструкция, завершившаяся в 2003 году. Церковь заново освящена 27 июня 2003 года архиепископом Петрозаводским и Карельским Мануилом.

Сулажгора 
 Храм во имя святого великомученика Димитрия Солунского — расположен на Сулажгорской улице. Храм построен в 2001—2002 годах.
 Часовня во имя святой Иулии и святой Анны — расположена на Сулажгорской улице. Часовня построена в 2005 году, освящена 15 августа 2005 года архиепископом Карельским и Петрозаводским Мануилом и епископом Архангельским и Холмогорским Тихоном.

Томицы 
 Часовня во имя святого благоверного князя Александра Невского — расположена на территории Военного городка № 1. Освящена 19 ноября 2009 года наместником Александро-Невского кафедрального собора Иоанном Тереняком.

Центр 
 Церковь во имя святой великомученицы Екатерины — расположена на Вольной улице, 6. Храм построен в 1877—1878 годах, освящён 8 января 1878 года епископом Петрозаводским и Олонецким Палладием. В 1930 году церковь закрыта властями, 5 июля 1945 года возвращена верующим.
 Церковь во имя Святого и Животворящего Духа — расположена на улице Федосовой, 21. Церковь построена в 1894 году как часовня при губернской земской больнице по проекту техников земской управы Ратькова и Прушевича. В 1917 году закрыта властями. До 1980-х годов в здании располагался морг республиканской психиатрической больницы. В 1990—1996 годах восстановлена по проекту архитектора Валентины Кауровой. Входит в состав Спасо-Кижского Патриаршего подворья.
 Храм во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова — расположен на улице Крупской, 12. Церковь построена в 1999—2004 годах, освящена 31 января 2004 года Архиепископом Петрозаводским и Карельским Мануилом.
  Храм во имя Пророка Божия Илии — расположен в парке 50-летия Пионерской Организации. Строительство начато в 2016 году.. Освящен 2 августа 2016 г..
 Часовня во имя преподобного Сергия Радонежского — расположена на Вольной улице. Часовня построена в 2000 году, освящена 8 октября 2000 года.
 Часовня во имя святых благоверных Петра и Февронии Муромских — расположена на проспекте Карла Маркса, 18А. Открыта в 2013 году в здании бывшей иконной лавки, построенной в середине 2000-х годов.
 Часовня во имя святого мученика Иоанна Воина — расположена на Красноармейской улице на территории Петрозаводского гарнизонного госпиталя — филиала № 4 442-го окружного военного клинического госпиталя. Часовня построена в 2000-х годах.
 Часовня во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — расположена на улице Герцена на территории Следственного изолятора № 1. Открыта и освящена в 2007 году.
 Домовая часовня во имя иконы Божией Матери «Помощница в родах» — расположена в здании Родительного дома имени К. А. Гуткина на улице Кирова, 15. Часовня открыта в 1997 году, освящена после переустройства 5 января 2000 года архиепископом Петрозаводским и Карельским Мануилом.
 Домовая часовня во имя святого Симферопольского и Крымского Луки (Войно-Ясенецкого) — расположена в здании Городской больницы скорой медицинской помощи на улице Кирова, 40. Часовня открыта в 2005 году, освящена 10 августа 2005 года архиепископом Петрозаводским и Карельским Мануилом.
 Домовая часовня во имя Тихвинской иконы Божией Матери — расположена в здании Городской детской больницы на улице Кирова, 21. Часовня открыта и освящена 4 июля 2006 года архиепископом Петрозаводским и Карельским Мануилом.

Прочие 
 Походная церковь Петра Первого. 1710-е годы.
 Собор во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Построен в 1703—1711 годах. Сгорел в 1924 году. К 1930 году развалины храма убраны, территория включена в состав парка. На месте собора в 1996 году установлен памятный крест, который через некоторое время был дополнен памятной доской
 Церковь во имя Сошествия Святого Духа. XVIII век. В 1790-е годы деревянная церковь ввиду ветхости была разобрана, на её месте построена каменная церковь. Ныне на месте храма располагается гостиница «Маски».
 Собор во имя Воскресения Господня. Построен в 1799—1800 годах. До 1875 года — собор во имя Сошествия Святого Духа. В 1924 году собор сгорел. К 1930 года развалины храма убраны, территория включена в состав парка. На месте храма располагается гостиница «Маски».
 Кафедральный собор во имя Сошествия Святого Духа на апостолов. Построен в 1860—1872 годах. До 1875 года — собор во имя Воскресения Христова. С 1930 по 1936 годы в здании располагались ресторан № 1, столовая № 13 и парашютная вышка. В 1936 году здание было взорвано.
 Пещерная (катакомбная) церковь во имя Святых Олонецких чудотворцев: Андриана Андрусовского, Никифора Важеозерского, Ионы Клименицкого, Лазаря Муромского, Александра Ошевенского, Корнилия Палеостровского, Александра Свирского Афанасия Сяндебского, Кирилла Челмогорского, Ионы Яшезерского. Построена в 1860—1866 годах. Закрыта в 1878 году. Церковь располагалась в здании Кафедрального собора во имя Сошествия Святого Духа.
 Свято-Троицкая церковь. Открыта в 1783 году, закрыта и снесена в 1931 году.
 Церковь во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Построена в XVIII веке. Церковь разобрана ввиду ветхости в 1847 году. На её месте построен Собор во имя Воздвиженья Честного и Животворящего Креста Господня
 Заводская церковь во имя святого князя Александра Невского. Строительство велось в 1808—1812 годах, остановлено в связи с тем, что «план по ближайшему рассмотрению оказался неудобным»
 Олонецкий Салминский мужской монастырь во имя святых апостолов Петра и Павла. Существовал в 1589—1785 годах. В 1764 году монастырь упразднён, храм стал приходским. В 1785 году храм сгорел.</small>
 Церковь во имя Богоявления Господня в Соломенном. 1780-е годы.
 Церковь во имя апостолов Петра и Павла в Соломенном. 1795—1798 годы.
 В 1858 году жители деревни, начинавшие с благословения и молитвы каждое своё дело, построили церковь во имя св. влмч. Димитрия Солунского. Сулажгора. Первый храм в деревне Сулажгора появился в XVIII веке, когда была построена часовня во имя Святого Вакха (до настоящего времени не сохранилась).
 К Соломенскому приходу относилась часовня святого Власия в Сулажгоре.
 Часовня на месте универмага Карелия-Маркет на нынешнем пр. К. Маркса.
 Храм во Имя Иоанна Богослова в здании Олонецкой духовной семинарии — освящен в 1872 г. Закрыт в 1918 г. в связи с упразднением семинарии и передаче её здания военным учреждениям.
 Храм во имя Преображения Господня в здании архиерейской дачи на Древлянке. Находится на Древлянской горе, где ранее жил олонецкий и архангельский генерал-губернатор. Храм освящен 6 июня 1871 г.. В 1918 г. здание передано коммуне имени Ленина, сейчас — жилой дом. Также монахами Архиерейской дачи была сооружена каменная часовня во имя Покрова пресвятой Богородицы у реки Лососинки над ручьем Студенец в начале дороги на Машезеро, устроенная в память дождя, спасшего петрозаводчан от лесных пожаров, дарованного после грандиозного Крестного хода в 1897 г.
 Храм во имя Святого Александра Свирского (храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Троеручица»). Должен был располагаться в районе улицы Широкой (сейчас — Еремеева). В 1848 г. подготовлен проект храма, проведено освящение места стройки и первоначальные земельные работы, но строительство храма так и не началось. В 1910 г. на это месте планировался новый каменный храм во имя святой великомученицы Екатерины, который бы заменил старый деревянный, но его строительству помешала Первая Мировая война и Октябрьская революция.
 Домовая церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы при Петрозаводском епархиальном женском училище. Ликвидирована в 1918 г.
 Домовая церковь во имя Святого равноапостольного князя Александра Невского при Олонецкой Александра Благословенного мужской гимназии. Открыта в 1896 г. на пожертвования М. Н. Пикина и других благотворителей по проекту архитектора М. П. Калитовича. Находилась во 2 этаже постройки. Ликвидирована в 1918 г.
 Домовая церковь во имя Успения Божией Матери при Николаевском (Пименовском) детском приюте. Ликвидирована в 1918 г.
 Домовая церковь Всех Скорбящих Радости при Петрозаводской тюрьме. Закрыта в 1918 г., в помещении расположился политпросвет исправдома и театр (мог посещаться и вольными лицами), восстановлена в 2007 г..
 Домовая церковь во имя Сергия и Вакха при Петрозаводской богадельне, освящена 16 апреля 1855 г. Построена на пожертвования купца Марка Пименова.
 Домовая церковь во имя Святых мучеников Сергия и Вакха при Петрозаводской земской больнице. Ликвидирована в 1918 г.
 Домовая Крестовая церковь во имя Покрова Божией Матери при Архиерейском доме. Построена в 1835 г., переустроена в 1875 г. В 1917 г. занята канцелярией Почтово-телеграфного округа, окончательно ликвидирована согласно распоряжению Петрозаводского городского совета от 28 сентября 1918 г. об упразднении домовых церквей.
 Домовая церковь во имя Архистратига Божия Михаила с прочими небесными силами и преподобного Александра Свирского с прочими Олонецкими чудотворцами в здании Петрозаводского мужского духовного училища. Устроена в 1912 г.. Ликвидирована в 1918 г.
 Домовая церковь во имя Святого Дмитрия Ростовского в здании Петрозаводской мужской учительской семинарии. Устроена на средства купца Фёдора Ивановича Тетерина, освящена 7 октября 1907 г. Ликвидирована в 1918 г.
 Часовня во им святого во имя святого равноапостольного князя Владимира у Петрозаводской женской учительской семинарии (часовня лагеря Петрозаводского батальона). Построена в 1886 г. в честь визита великого князя Владимира Александровича.
 Часовня во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в устье реки Лососинки на правом берегу напротив месте, где находилась плотина Петровского завода. Построена в 1903 г. на средства купца М. Н. Пикина в византийском стиле. Не сохранилась.
 Часовня во имя Святого Пророка Божия Илии на разъезде Голиковка. Закрыта в 1929 г. Не сохранилась.
 Часовня-киот во имя Николая Чудотворца у северных ворот ограды Воскресенского собора.
 Часовня во имя Божией Матери Спасительницы утопающих на петрозаводской пристани. Построена в 1904 г. по инициативе олонецкого губернатора Н. В. Протасьева. Освящена 12 сентября 1904 г. Не сохранилась.
 Часовня в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста — в Голиковском участке. Разрушена после 1917 г.
 Часовня во имя святого великомученика Георгия — в Голиковском участке (на нынешней улице Володарского). Построена на месте старой деревянной часовни в 1891 году петрозаводским мещанином Михаилом Павловичем Корытовым в честь спасения жизни императора Александра III в 1888 году. Разрушена после 1917 г..
 Часовня во имя воздвижения Честного и Животворящего Креста по Тюремной улице. Разрушена после 1917 г.
 Деревянная часовня во имя Воздвиженья Честного и Животворящего креста Господня на Кукковской горе в месте развилки трактов на Машезеро и Вытегру. Перестроена в 1910-х гг. В 1913 г. отремонтирована, внутри её установлен кресть с Голгофой. Разрушена в 1930-х гг.
 Часовня во имя Святителя Николая Чудотворца на Зарецком военном кладбище в Петрозаводске. Была построена в 1898 г. на средства городского купца И. Ф. Тихонова. закрыта в 1918 году, передана в ведение Кресто-Воздвиженской церковной общины в 1921 г. В 1933 г. в здании кладбищенской церкви на Вытегорской улице открыт продовольственный магазин № 15. До нашего времени не сохранилась.
 Часовня во имя Иоанна Крестителя на Сулажгорской дороге. Первоначально посвящена священномученику Антиппе — зубоисцелителю. В 1887 году перестроена, на средства князей Мышецких подарена деревянная скульптура — голова Иоанна Святителя на блюде, хранившаяся на аналое часовни. Святыня была местом традиционного паломничества горожан.
 Часовня во имя Казанской Божией Матери на Большой Закаменской улице
 Часовня на Соломенском шоссе. Не сохранилась.
 Часовня во имя Святителя Николая Чудотворца над источником на берегу Онежского озера. На заседании Петрозаводской городской думы от 23 апреля 1884 г. было решено назвать источник в честь цесаревича Николая Александровича, а 3 мая 1884 г. были выделены деньги на строительство часовни. После Октябрьской революции кресты и икона над источником были сняты.
 Домовая Екатерининская церковь. Открыта в 2012 году на Вольной улице. До 2013 года.
 Домовая часовня при спецшколе № 8, не достроена. Во имя иконы Божией Матери «Владимирской».
 Домовая часовня Феодора Ушакова, ныне не существует (при школе № 4)
 Часовня при детском доме № 2, строительство велось в 2008 году, не достроена.
 Часовня Фаддея Блаженного (три часовни)
 Временная церковь в архиерейском доме на улице Новой (Анохина)
 Часовня внутри Гостиного двора (во дворе). Упразднена в 1918 г. Здание ликвидировано не ранее 1925 г..
 вагон-храм во имя Смоленской иконы Божьей Матери «Одигитрия» (Путеводительница) — март 2001 года
 Часовня во имя архистратига Михаила на полигоне Центра профессиональной подготовки Министерства внутренних дел по Республике Карелия
 Крест в честь Преображения Господня на Заводской улице. В престольный праздник к нему проводился крестный ход от Александро-Неского собора.
 Часовня во имя Михаила Архангела около здания казарм на берегу Онежского озера
 Часовня в Закаменном около тюрьмы.
 Киот с крестом около моста в районе лесопильного завода Пименова в устье Неглинки. Утрачен в советское время.
 Часовня с крестом внутри на Владимирской набережной напротив пивзавода "Олония". Утрачен в 1930-е гг..

Планируемые к постройке храмы и часовни 
 Храм во имя Тихвинской иконы Божьей Матери на улице Боровой
 Часовня во имя иконы Пресвятой Богородицы «Казанская» и храм во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница» на улице Нойбранденбургской — начато строительство палаточной церкви в мае 2016 г.
 Часовня в честь иконы Божьей Матери «Державная» на площади Кирова
 Храм во имя святого преподобного Сергия Радонежского на улице Кирпичной

Старообрядческие молельни 
До 1844 года существовала старообрядческая молельня (храм) в доме одного из последователей старообрядчества Михайлова. Закрыта властями. Имеются планы строительства старообрядческого храма в Петрозаводске

Храмы протестантских религиозных организаций 

 Храм Евангелическо-лютеранского прихода «Святого Духа» Церкви Ингрии — Древлянская наб., 25. Построен в 2009 г.
 Храм Христа Спасителя христиан веры евангельской Пятидесятников — ул. Пархоменко, 42
 Церковь христиан — адвентистов Седьмого Дня — Комсомольский пр., 14
 Церковь Религиозной организации евангельских христиан г. Петрозаводска "Христианский центр «Благая весть» — пр. Комсомольский, 2а

Несохранившиеся лютеранские храмы 
 Немецкая кирка. Построена в 1869—1873 годах, в настоящее время не действует.

Римско-католические храмы 
 Храм Божией Матери Неустанной Помощи — просп. Ленина, 11а

Мусульманские храмы 
 Соборная мечеть — ул. Муезерская, 100

Синагога 
 Молельня в здании казармы 2-й роты. Действовала в середине XX века, после чего еврейское общество приобрело дом в городе, где стали производиться религиозные обряды, в 1868 г. по настоянию властей закрыт, молельня была организована в одной из комнат при мастерской Петрозаводского гарнизонного батальона, после чего была перенесена в район реки Неглинки в дом крестьянина Гуркина.
 Молитвенный дом-синагога. Находился в Слободке на Малой Слободской улице. Открыт в 1904 г. Сгорел в 1920-х гг.
 Еврейская молельня на углу улиц Малой Подгорной и Пушкинской улиц. Открыта после уничтожения пожаром синагоги. Закрыта в 1929 г..
 Синагога

Другие религиозные учреждения 
Также в Петрозаводске имеются храмы, молитвенные дома мормонов и общин других конфессий.

Примечания

Литература 
 Сорокина Т. В. Соборы Петрозаводска / Т. В. Сорокина, Д. З. Генделев; Нац. арх. РК. — Петрозаводск: Б. и., 1999. — 32 с.: ил.

Ссылки 
 Православные храмы и часовни Петрозаводска

Петрозаводск